Crawford Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Crawford Lake, Halton, sjö i Ontario, 
 Crawford Lake, Cochrane District, sjö i Ontario, 
 Crawford Lake, Parry Sound District, sjö i Ontario, 
 Crawford Lake, Timiskaming District, sjö i Ontario, 
 Crawford Lake, Rainy River District, sjö i Ontario, 
 Crawford Lake, Sudbury, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar